Lajos Kossuth - um patriota e político húngaro
Kossuth (Mississippi)
Condado de Kossuth

Desambiguação